marillion.com é o décimo-primeiro álbum de estúdio da banda de rock britânica Marillion, lançado em 1999, sob o selo Intact Records (uma subdivisão da Castle Communications). O título do álbum se refere ao papel crucial que a internet passou a desempenhar no relacionamento entre a banda e seus fãs após o lançamento de This Strange Engine, quando os fãs utilizaram a internet para arrecadar fundos para uma turnê norte-americana. Na própria produção de marillion.com, a internet foi utilizada para recolher fotos de passaporte dos fãs ao redor do mundo, para que 732 delas fossem utilizadas no livreto do álbum.

A sonoridade do disco prossegue com o experimentalismo eletrônico de Radiation, com influências de vários estilos, como trip hop, house music, britpop, além do tradicional rock progressivo. O guitarrista e vocalista Steven Wilson, da banda Porcupine Tree, ajudou a banda na produção de cinco das nove faixas do álbum. Contudo, tantos experimentos acabaram desfigurando a identidade musical do quinteto, de maneira semelhante à que havia ocorrido com o disco anterior. Assim, Radiation e marillion.com acabaram sendo considerados como os dois discos mais fracos da carreira do grupo, pela maior parte do público e da crítica.

A temática recorrente do álbum é a luta por liberdade. Esse tema aparece especialmente nas faixas "Interior Lulu", "Go!", "Deserve". Outros temas envolvem relacionamentos e divórcio ("A Legacy", "Built-In Bastard Radar", etc.) e uma curiosa correlação entre os sentimentos de uma pessoa e o estado da casa em que ela habita ("House").

O álbum alcançou apenas a 53ª posição na parada de álbuns e não originou nenhum single.

Faixas 
 "A Legacy" (06:16)
 "Deserve" (04:23)
 "Go!" (06:11)
 "Rich" (05:43)
 "Enlightened" (05:00)
 "Built-in Bastard Radar" (04:52)
 "Tumble Down the Years" (04:34)
 "Interior Lulu" (15:14)
 "House" (10:15)

Músicos 
Steve Hogarth – vocais
Steve Rothery - guitarra
Mark Kelly - teclado
Pete Trewavas - baixo
Ian Mosley - bateria

Álbuns de Marillion
Álbuns de 1999